Ва́ско да Га́ма ():

 Васко да Гама — португальский исследователь, первый европеец, совершивший морское путешествие в Индию.
 Васко да Гама — мост севернее Лиссабона.
 «Васко да Гама» — португальский броненосец.
 «Васко да Гама» — футбольный клуб с Бермудских островов.
 «Васко да Гама» — футбольный клуб в Бразилии.
 «Васко да Гама» — футбольный клуб в ЮАР.
 Васко-да-Гама — город в Гоа.
 Васко да Гама — кратер на видимой стороне Луны.